Сковородино — название населённых пунктов:
 
 Сковородино — город в Амурской области России.
 Сковородино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Сковородино — деревня в Витебской области Белоруссии.